Еле́на Шевче́нко: Шевченко, Елена Николаевна (род. 1971) — советская гимнастка; олимпийская чемпионка.
 Шевченко, Елена Павловна (род. 1964) — российская актриса театра и кино.